Elefantmannen kan syfta på:

 Joseph Merrick (1862-1890), ibland kallad John Merrick, känd som Elefantmannen
  Elefantmannen (film) – en film från 1980 om Merrick
 Elefantmannen (skiva) – en "spoken word"-skiva med poesi av Johan Lindblom och musik av Johan Frendberg